A epidemia de dengue de 2019-2020 é uma epidemia da doença do dengue, causada pelo vírus da dengue (DEN) e transmitida pelos mosquitos do género Aedes, em particular o Aedes aegypti, que tem provocado uma epidemia em vários países do sudeste asiático, incluídos Filipinas, Malásia, Vietname, Bangladesh, Paquistão, Tailândia, Singapura e Laos, bem como também em vários países da América Latina como Brasil, México, Colômbia, a maior parte da América Central, Peru, Bolívia, Paraguai, Equador e o norte de Argentina.

Estatística

Desastres sanitários

Referências

Dengue
Epidemias
Saúde em 2019
Saúde em 2020